Безіменна — річка в Україні, у Деражнянському й Барському районах Хмельницької й  Вінницької областей, ліва притока Думки (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина річки 7 км, площа басейну - 21,4 км². У тому числі у Хмельницькій області - 2 км і 9,7 км², у Вінницькій області - 5 км та 11,7 км² відповідно. У річку впадає кілька струмків, споруджено ставки.

Розташування 
Бере  початок на південному заході від Чернелівців. Тече переважно на південний схід через Квітку й Горяни та понад Лукою-Барською і впадає у річку Думку, ліву притоку Рову за 34 км. від її гирла.

Річку перетинає автомобільна дорога

Джерела 
  Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області.(Довідковий посібник, 2-ге видання, доповнене) – Вінниця: Басейнове управління водних ресурсів річки Південний Буг, 2018  - 28 с.

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Вінницької області
Річки Барського району
Річки Деражнянського району
Статті про річки Хмельницької області без зображення в картці
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви